Moschenskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Moschenskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (ehemals (Adlig) Pil(l)kallen, 1921–1938 Neu Pillkallen, 1938–1946 Rüttelsdorf, Kreis Darkehmen (Angerapp), Ostpreußen)
 Moschenskoje (Nowgorod), Dorf in Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nowgorod